Daniel Xhafa – calciatore albanese
 Erion Xhafa – calciatore albanese
 Erjon Haki Xhafa – calciatore albanese
 Fjodor Xhafa – ex calciatore albanese